Ceratosphaeria — рід грибів родини Annulatascaceae. Назва вперше опублікована 1876 року.

Класифікація 
До роду Ceratosphaeria відносять 43 видів:

Примітки

Джерела 
 Niessl, G. 1875. Notizen uber neue und kritische Pyrenomyceten. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn. 14:165-218 - P.203

Роди грибів
Сордаріоміцети